De Grand Prix-wegrace van Valencia 2002 was de zestiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 3 november 2002 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Arnaud Vincent werd gekroond tot 125 cc-kampioen met een tweede plaats in de race, wat genoeg was om zijn als zevende geëindigde concurrent Manuel Poggiali voor te blijven.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Valencia